Kirkbride peut désigner :

Patronymes
 Anne Kirkbride (née en 1954), actrice britannique de soap opera
 Jerry Kirkbride, clarinettiste américain
 John Kirkbride (né en 1946), guitarist et auteur-compositeur écossais
 Julie Kirkbride (née en 1960), parlementaire britannique représentant Bromsgrove
 Thomas Story Kirkbride (1809-1883), psychiatre américain et initiateur des bâtiments Kirkbride

Toponyme
 Kirkbride (Cumbrie)

Divers
 bâtiment Kirkbride, un plan architectural